Mount Rainier puede referirse a:

 Monte Rainier, un estratovolcán de Estados Unidos.
 Mount Rainier (Maryland), una localidad de Maryland, Estados Unidos.
 Mount Rainier (informática), una tecnología que permite la lectura y escritura de los CD-RW.